Die Bardsragujn chumb 2020/21 war die 29. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 14. August 2020 und endete am 30. Mai 2021.

Modusänderungen 
Die neun Mannschaften spielten im Gegensatz zur Vorsaison jeweils dreimal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine 
Neu dabei war der Meister und Aufsteiger der Aradschin chumb 2019/20 FA Wan. Der Verein erhielt die Lizenz für die Bardsragujn chumb. Am 3. November 2020 gab Gandsassar Kapan bekannt, dass sie sich aufgrund der alhaltenden finanziellen Engpässe im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie in Armenien und dem Bergkarabachkonflikt aus der armenischen Bardsragujn chumb und dem Pokal zurückziehen.
Der FC Lori Wanadsor zog sich nach einem Protest am 1. März vom Ligabetrieb zurück, bei dem sie gegen das Ergebnis vom 1. Spieltag protestierten, bei dem der Verein mehrere Covid-19 fälle vermeldete und deshalb nicht antreten konnte. Am 5. April wurden alle ausstehenden Spielemit 0:3 gegen Lori gewertet.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21